Jméno a příjmení Ondřej Vaněk má více nositelů:

 Ondřej Vaněk (fotbalista) (* 1990) – český fotbalista
 Ondřej Vaněk (politik) (* 1929) – český a československý politik KSČ, za normalizace český ministr zemědělství